Strobloem (Narnia), een personage uit De Kronieken van Narnia door C.S. Lewis
Strobloem (plant), een plant uit de composietenfamilie